Bumi Sari (Ujan Mas), een plaats in Indonesië
Bumi Sari (Beutong), een plaats in Indonesië